Domaniewscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Domaniewscy herbu Rola – polski ród szlachecki